Wilhelm Behringer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Behringer (1820–1902), deutscher Richter und Politiker, MdR
 Wilhelm Behringer (Richter) (1853–1931), deutscher Richter
 Wilhelm Behringer (Politiker) (1893–1968), deutscher Politiker (FDP), MdL Bayern
 Wilhelm Heinrich Behringer (1651/1652–1716), deutscher Baumeister

Siehe auch
 Wilhelm Beringer (1887–1949), Architekt und Eisenbahnbeamter